Las Guayabas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Guayabas, Sonora, Etchojoa, 
 Las Guayabas, Sinaloa, Choix, 

Robotskapade Mexikoförgreningar